Мили́ца, также Ми́лица — женское личное имя славянского происхождения. В русский антропонимикон пришло из сербохорватского языка (где имеет ударение на первом слоге); имя образовано от общеславянской основы слова «милая».

В православный именослов имя попало после канонизации святой княгини Милицы Сербской, жены последнего независимого правителя Сербии князя Лазаря Хребеляновича, погибшего в 1389 году в битве на Косовом поле.

Имя популярно в Сербии, Македонии и Черногории. В сербском языке имеет значение миленькая, милая, любимая. В белорусском языке, милица означает «камыш», «тросточка», в диалектах «озёрный ситник». Производное, с суффиксом -ica, от праславянского прилагательного milъ(јь).

Именины 
Православные именины (даты даны по григорианскому календарю):
 5 февраля, 1 августа, 12 сентября.

Известные носительницы имени 

 Милица Сербская (ок. 1335—1405) — православная святая, супруга сербского князя Лазаря Хребеляновича.
 Милица Черногорская — великая княгиня, супруга Петра Николаевича.

Литература

Примечания 

Имена славянского происхождения
Русские женские имена
Сербские имена
Македонские имена